Pustina steht für:
 tschechischer Originaltitel der TV-Serie Wasteland – Verlorenes Land

geographische Objekte in Tschechien:
 Pustina (dt. Pustina), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Pustina (Měřín), Ortsteil von Měřín (dt. Wollein), Okres Žďár nad Sázavou 
 Pustina (Hartmanice), Wohnplatz von Hartmanice (dt. Hartmanitz), Okres Klatovy

 Pustina (Schwarzbrunnkamm) (831 m n.m.), Berg auf dem Schwarzbrunnkamm bei Velké Hamry (dt. Großhammer), Okres Jablonec nad Nisou
 Pustina (Zábřežská vrchovina) (626 m n.m.), Berg in der Zábřežská vrchovina (dt. Hohenstädter Bergland), Sudeten